Geschiedenis van Zuid-Azië
 Geschiedenis van de Republiek India (sinds 1947)